Hundehütte steht für:
 eine Schutzhütte für einen Haushund
 Oldenburger Hundehütte, einen klassizistischen Baustil im norddeutschen Raum